Барбеша́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 22 км на схід від Нанта.

Історія 

1 січня 2016 року Барбеша і Ла-Шапель-Басс-Мер було об'єднано в новий муніципалітет Діватт-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 460 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1311,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Барбеша на сайті французького Національного інституту географії
 Барбеша на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барбеша на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара